Lărguța se poate referi la:

 Localități din România
 Lărguța - localitate din județul Bacău
 Localități din Republica Moldova
 Lărguța - comună din raionul Cantemir